Tauernkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Tauernkogel (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Lienz, 
 Tauernkogel (berg), Salzburg, Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau, 
 Tauernkogel (bergstopp i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See), 

Robotskapade Österrikeförgreningar